Albatros může být:

Zoologie 
 albatros je v řadě jazyků „rodové“ označení všech čtyř rodů ptáků z čeledi albatrosovitých
 Diomedea
 Phoebastria
 Phoebetria
 Thalassarche

Letectví 
 Albatros Flugzeugwerke – německý výrobce letadel
 Albatros B.II – německý letoun v první světové válce
 Albatros C.I – německý letoun v první světové válce
 Albatros C.III – německý letoun v první světové válce
 Albatros D.I – německý letoun v první světové válce
 Albatros D.II – německý letoun v první světové válce
 Albatros D.III – německý letoun v první světové válce
 Albatros D.IV – německý letoun v první světové válce
 Albatros D.V – německý letoun v první světové válce
 Aero L-39 Albatros – lehký cvičný proudový letoun vyráběný v Aero Vodochody od roku 1972
 HU-16 Albatross – americký obojživelný letoun
 de Havilland Albatross – transportní letoun v druhé světové válce
 Gossamer Albatross – letadlo poháněné lidskou silou

Lokomotivy 
 lokomotiva 498.0 – přezdívka lokomotivy řady 498.0
 lokomotiva 498.1 – přezdívka lokomotivy řady 498.1

Ostatní 
 Albatros (nakladatelství) – české nakladatelství zaměřené na literaturu pro děti a mládež
 Albatros (román) – dobrodružný román Františka Flose (v románu a jeho pokračováních vystupuje stejnojmenné letadlo)

 golfový pojem albatros – zahrání jamky tři rány pod par
 Albatros (dům) – dům v Karlových Varech (původně Bílý kamzík)
 Botel Albatros – botel na Vltavě v Praze

Externí odkazy